Jan Molenaar (Engelandvaarder) (1918-1942)
 Jan Molenaar (burgemeester) (1914-2002), Nederlands burgemeester van Wervershoof en Rosmalen
 Jan Molenaar (voetballer), Nederlands voetballer